Résultats détaillés de l'édition 1992 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 22 juin au .

Faits marquants 
Après trois échecs en finale (Roland-Garros 1990, US Open 1990, Roland-Garros 1991), l'Américain Andre Agassi remporte à Londres le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière, au terme d'un match épique contre le Croate Goran Ivanišević.

Dans le tournoi féminin, les deux meilleurs joueuses mondiales, la Yougoslave Monica Seles et l'Allemande Steffi Graf, s'affrontent pour une finale au sommet. Un mois plus tôt, Seles était venue à bout de sa rivale en finale de Roland-Garros. Moins à l'aise sur herbe, elle ne peut empêcher Graf de prendre sa revanche et d'être sacrée pour la quatrième fois à Wimbledon. Ce sera le seul tournoi majeur qui échappera à la Yougoslave cette année-là.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1992 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA
  Site de l'ATP

Navigation 

1992
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1992
Tennis en juin 1992
Tennis en juillet 1992